

Топонім 

 Сера — містечко (тьо) в Японії
 Сера — повіт в Японії, префектура Хіросіма

Прізвище 

 Жорж Сера (1859—1891) — французький художник-неоімпресіоніст.
 Майкл Сера ( 1988) — канадський актор, продюсер, сценарист, режисер і композитор.

Див. також 
 6678 Сера — астероїд головного поясу, відкритий 16 жовтня 1977 року.
 Сірка
 Вушна сірка